Monticello High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Monticello High School (Florida), ID-Nr. 99000373
 Monticello High School (Georgia), ID-Nr. 78000989